Het Wereldkampioenschap rally in 2008 was de zesendertigste jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Wijzigingen reglementen 
 De startorde werd teruggedraaid van het top-15 klassement in omgekeerde volgorde naar het oude systeem, waarin de rally leider (of kampioenschapsleider wanneer het om de eerste etappe gaat) als eerste van start gaat.
 Rijders mogen niet meer herstarten wanneer zij op de laatste dag van de rally uitvallen.
 Een extra servicegelegenheid van 10 minuten tussen de laatste klassementsproef en het finishpodium, met als doel het servicepark als attractie te behouden voor het publiek tot aan het einde van de rally.
 De controleband wordt ingevoerd, waarbij één bandenfabrikant (tussen 2008 en 2010 was dat Pirelli) aan alle ingeschreven constructeurs banden levert.
 Bandenmousse is niet meer toegestaan, waardoor de banden vullen met iets anders dan lucht verboden is geworden.
 Banden mogen alleen nog onder strikte richtlijnen gesneden worden (en specifieker alleen nog bij asfaltrally's).

Puntensysteem 
 Punten wordt uitgereikt aan de top-8 geklasseerden.

Kalender

Teams en rijders

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs

Standen ondersteunende kampioenschappen

PWRC

JWRC

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  Officiële website World Rally Championship
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com
 Resultaten op eWRC-results.com

2008
Rally in 2008